Reschetnikowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Reschetnikowo (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Dörfer:
 Reschetnikowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Reschetnikowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Reschetnikowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Reschetnikowo (Pskow, Beschanizy), in der Oblast Pskow, Rajon Beschanizy
 Reschetnikowo (Pskow, Opotschka), in der Oblast Pskow, Rajon Opotschka
 Reschetnikowo (Pskow, Welikije Luki), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki
 Reschetnikowo (Smolensk, Gagarin), in der Oblast Smolensk, Rajon Gagarin
 Reschetnikowo (Smolensk, Nowodugino), in der Oblast Smolensk, Rajon Nowodugino
 Reschetnikowo (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Reschetnikowo (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Reschetnikowo (Wologda, Kitschmengski Gorodok), in der Oblast Wologda, Rajon Kitschmengski Gorodok
 Reschetnikowo (Wologda, Sokol), in der Oblast Wologda, Rajon Sokol
 Reschetnikowo (Wologda, Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda